John Joseph Haley jr. (1898-1979) – attore statunitense
 Jack Kevin Haley (1964-2015) – cestista statunitense